Trelewthentes rothi — вид вымерших сумчатых млекопитающих из семейства Palaeothentidae, единственный в роде Trelewthentes. Известен по остаткам, найденным в верхнемиоценовых (колуэуап) породах провинции Чубут (Аргентина).

Вид впервые описан и выделен в отдельный род в 1993 году американскими палеонтологами Томасом Боуном () и Джоном Флиглом ().

Этимология 
Род Trelewthentes назван в честь аргентинского города Трелью (, основан поселенцами из Уэльса), около которого были найдены ископаемые останки. Видовое название rothi дано в честь аргентинского геолога и палеонтолога Сантьяго Рота () за признание его ранних исследований в районе города Трелью на рубеже XIX—XX веков.

Описание 
В отличие от Acdestis, у него на первом моляре метаконид отделен от протоконида бороздой, а последний ориентирован менее поперечно (более в переднеязычно-заднегубном направлении); у Trelewthentes самое большое соотношение в размерах между третьим и вторым молярами (самое маленькое — у Acdestis); у второго моляра тригонид открыт с переднеязычной стороны, а талонид — с язычной; постваллид ориентирован в переднеязычном-заднегубном направлении.

В отличие от Acdestoides praecursor, у его второго моляра меньше соотношение длины и ширины, гипофлексид глубже и соприкасается с постваллидом больше с губной стороны, талонид открыт с язычной стороны, постваллид (протокристид) ориентирован в переднеязычно-заднегубном направлении.

В отличие от Acdestodon bonapartei менее поперечно (более в переднегубно-заднеязычном направлении) ориентированный протокристид, у второго моляра параконид обособлен, энтокристид короче; очень слабо развит или отсутствует протокристид, а если есть, то ориентирован в переднеязычно-заднегубном направлении.

Примечания 

Палеотентовые
†
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1993 году